Leomil puede referirse a:

 Leomil (Almeida) - freguesia del Distrito de Guarda, Portugal.
 Leomil (Moimenta da Beira) - freguesia en el Distrito de Viseu, Portugal.
 Familia Leomil - un apellido de familia
 Sierra de Leomil - una sierra en el distrito de Viseu, norte de Portugal.

Wikipedia:Desambiguación